Dans l'univers de fiction de Star Trek, Intrepid est le nom d'une classe de vaisseau spatial de Starfleet conçu pour l'exploration.

Aperçu 
La classe Intrépid caractérise la dernière partie du , et est à la pointe de la technologie : petit (moins de 400m de long) mais spacieux, vitesse de distorsion maximale de 9.975, holodeck, et, fait remarquable, il est capable d'entrer dans l'atmosphère d'une planète et se poser au sol ; ce que la majorité des vaisseaux, orbitaux uniquement, ne peuvent pas faire.

Le plus célèbre vaisseau de classe Intrépid est le , ainsi que  le vaisseau qui inaugure la classe, le NCC-74600 USS Intrepid, qui apparaît dans Star Trek: Deep Space Nine ou il accueille des délégations scientifiques de la Fédération et de l'Empire Stellaire Romulien.

Vaisseau de Star Trek